The Great Khali - um halterofilista, ator e lutador de wrestling profissional indiano
Rub' al-Khali - um dos maiores desertos de areia do mundo
Desambiguação